

Geografia

Austria 
 Höchst – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Höchst – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Höchst – dzielnica Gelnhausen
 Höchst im Odenwald – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald
 Höchst – były powiat

Osoby 
 Joseg Höchst – niemiecki polityk
 Siegfried Höchst – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Hoechst